Общество дикой природы — может означать:

 The Wildlife Society — Общество дикой природы в США, издаёт журнал Journal of Wildlife Management.
 The Wilderness Society — общества в США и Австралии.